Bundestagswahlkreis 149 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Olpe – Märkischer Kreis I (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Siegen-Wittgenstein (2002 bis 2009)
 Bundestagswahlkreis Cochem (1980 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Ahrweiler (1949 bis 1976)